Zomicarpa är ett släkte av kallaväxter. Zomicarpa ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kallaväxter
Zomicarpa